Ко́жиха —  деревня в городском округе Семёновский Нижегородской области России. Входит в состав Хахальского сельсовета.

География 
Деревня расположена в километре северо-восточнее от истока реки Плешихи, в 7 км от административного центра сельсовета — деревни Хахалы и 60 км от областного центра — Нижнего Новгорода.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты городского округа Семёновский